Piancó kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Piancó (ort), Paraíba, 
 Piancó (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar